Ministère Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu, du 26 septembre 1815 au 29 décembre 1818
 Ministère Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu,  du 20 février 1820 au 14 décembre 1821